Гольд — фамилия. Известные носители:

 Гольд, Виктор Моисеевич (1938—2016) — советский и российский биолог, доктор биологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Гольд, Герман Моисеевич (род. 1933) — заслуженный художник Украины.
 Устаревшее название нанайцев.

См. также 
 Голд